Суйяк ()

Топоним
 Суйяк — муниципалитет во Франции в регионе Юг-Пиренеи, департамент Ло.

Фамилия
 Суйяк, Франсуа де (1732—1803) — государственный деятель Франции.